Anne-Pierre-Jacques Devismes (1745-1819), directeur de l’opéra sous Louis XVI ;
 Alphonse-Marie-Denis Devismes de Saint-Alphonse (1746-1792), compositeur français ;
 Jacques François Laurent Devisme (1749-1830), député, chevalier de l'Empire.
 Pierre Jean Louis de Vismes (1772-1826), fut le septième préfet du Tarn.
 Valéry de Vismes, sous-préfet de Vervins, membre du collège électoral de l'Aisne, chevalier de l'Empire (1814). 
 William Francis de Vismes Kane (1840-1918), entomologiste irlandais.

En 1900, il y avait 70 De Vismes, 89 De Visme, 825 Devisme et 893 Devismes en France, majoritairement dans la Somme. Il y avait seulement 21 Vismes à Champagne-sur-Oise et Visme est un nom en « voie de disparition » à Amiens.

Références